Adekunle ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Ojo Adekunle (* 1962), nigerianischer Ringer
 Babatunde Luqmon Adekunle (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Jasper Bukola Adekunle (* 1990), nigerianische Sprinterin
 Nolan Adekunle (* 2002), deutscher Basketballspieler